ACZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Zabol (Iran)
 acz – codice ISO 639-3 della lingua acheron